HOTS или HotS — аббревиатура. Возможные расшифровки:
 Heart of the Swarm — дополнение к игре StarCraft II: Wings of Liberty, выпущенное в 2013 году.
 Heroes of the Storm — онлайн-игра в жанре MOBA, выпущенная Blizzard Entertainment в 2015 году.